

Agronomia 
 Marzio – cultivar di olivo toscana

Geografia 
 Marzio – comune italiano della provincia di Varese

Onomastica 
 Marzio – nome proprio di persona italiano maschile

Personaggi immaginari 
 Marzio – personaggio della serie Pokémon
 Marzio – personaggio di Sailor Moon

Persone 
 Alessandro Marzio – calciatore italiano
 Anco Marzio – quarto re di Roma